Samuel har flere betydninger:

 Samuel (drengenavn) – et drengenavn
 Samuel (bibelsk person) – en bibelsk person
 The Samuel – en restaurant i Hellerup